Леонид Николаевич Кечиев (род. 31 мая 1940) — российский ученый и преподаватель, ведущий специалист в области электромагнитной совместимости и проектирования радиоэлектронных средств. Доктор технических наук (1988), профессор (1989). Преподает в МИЭМ НИУ ВШЭ и в Новой Инженерной Школе. Главный редактор журнала «Технологии электромагнитной совместимости».

Работа в МИЭМ и НИУ ВШЭ 

Работает в МИЭМ с 1966 года, с 1997 по 2012 год заведовал кафедрой РТУиС. С 2012 года после объединения МИЭМ и НИУ ВШЭ работает профессором департамента электронной инженерии НИУ ВШЭ. Кечиев Л. Н. является одним из ведущих специалистов России в области электромагнитной совместимости и проектирования радиоэлектронных средств. Перечень его научно-методических работ превышает 200 наименований, включая 7 монографий, 27 изобретений, 8 свидетельств о регистрации программных средства, статьи в трудах Российских и Международных конференций и симпозиумов. Он руководит аспирантами и является консультантом докторантов, успешно защитивших свои диссертации (18 кандидатских и 2 докторских). Он полностью выполняет учебную нагрузку, читая лекции, проводя практические занятия и руководя курсовым и дипломным проектированием. Все виды занятий ведутся на высоком методическом уровне. Кечиев Л. Н. автор значительного числа учебно-методических пособий, а также учебных пособий, рекомендованных для студентов вузов.
Кечиев Л. Н. является председателем диссертационного совета по присуждению ученой степени кандидата и доктора технических наук, а также председателем экспертной подгруппы МИЭМ по направлению «Электроника и приборостроение».
Научные интересы Кечиева Л. Н. лежат в области конструирования и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств.

Работа в Новой Инженерной Школе 
В 2009 году Л. Н. Кечиев выступил в качестве одного из основателей Новой Инженерной Школы — негосударственного центра повышения квалификации инженерно-технических кадров. В качестве члена Научного совета Новой Инженерной Школы Л. Н. Кечиев возглавляет Центр инженерных знаний (кафедру) «Технологии ЭМС», в состав которого входят все ведущие специалисты в области ЭМС в России.

Л. Н. Кечиев является со-основателем и первым главным редактором журнала «Технологии электромагнитной совместимости», который включен ВАКом в перечень ведущих рецензируемых научных журналов.

Признание 
 Действительный член Международной академии информатизации
 Лауреат Всероссийского конкурса профессиональных инженеров по номинации «Радиоэлектроника и телекоммуникации» (2000)
 Нагрудный знак Минобразования РФ «За отличные успехи в образовании»
 Звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2010)
 Знак «За заслуги в развитии радиоэлектроники и связи» (2010)

Общественная деятельность 
Л. Н. Кечиев является секретарем правления Московского союза научных и инженерных общественных объединений, одновременно возглавляет в нём Комитет по проблемам электромагнитной совместимости.

Основные работы 
 Кечиев Л. Н., Степанов П. В. ЭМС и информационная безопасность в системах телекоммуникаций / М. : Издательский Дом «Технологии», 2005.
 Кечиев Л. Н., Пожидаев Е. Д. Защита электронных средств от воздействия статического электричества / М. : Издательский Дом «Технологии», 2005.
 Кечиев Л. Н. Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппаратуры / М. : ООО «Группа ИДТ», 2007.
 Кечиев Л. Н., Балюк Н. В., Степанов П. В. Мощный электромагнитный импульс: воздействие на электронные средства и методы защиты./ М. : ООО «Группа ИДТ», 2007.
 Кечиев Л. Н., Акбашев Б. Б., Степанов П. В. Экранирование технических средств и экранирующие системы./ М. : ООО «Группа ИДТ», 2010.
 Акбашев Б. Б., Балюк Н. В., Кечиев Л. Н. Защита объектов телекоммуникаций от электромагнитных воздействий./ М. : Грифон, 2013.
 Кечиев Л. Н., Балюк Н. В. Зарубежные военные стандарты в области ЭМС./ М.: Грифон, 2014.

Ссылки 
 Профиль Л. Н. Кечиева на сайте НИУ ВШЭ
 Профиль Л. Н. Кечиева на сайте Новой Инженерной Школы